Okręty US Navy o nazwie USS  "Algol", pochodzącej od gwiazdy z konstelacji Perseusza:

 Pierwszy "Algol" (AKA-54) był statkiem transportowym używany w operacjach desantowych (ang. attack cargo ship), służył w latach 1943 - 1970. 
 Drugi "Algol" (T-AKR-287)
Algol